Michail Sergejevič Igolnikov (* 15. října 1996 Tuapse) je ruský zápasník–judista.

Sportovní kariéra 
Narodil se v Tuapse do ruské rodiny, v jeho rodokmenu však koluje krev adygejského kmene Allalo od údolí řeky Laba. S judem začínal v rodném Tupase. Připravuje se pod vedením Džambolata Nagučeva. Na mezinárodní scéně se objevuje od svých 15 let v juniorských věkových kategoriích. Mezi seniory se pohybuje od roku 2017 ve střední váze do 90 kg.

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Sport v Rusku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Michaila Igolnikova na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Michaila Igolnikova na Judobase.org

Ruští judisté
Narození v roce 1996
Narození 15. října
Žijící lidé
Muži